Studenica est un toponyme  qui peut désigner :
 Studenica (rivière), une rivière de Serbie ; 
 Studenica (Kraljevo), un village de Serbie situé dans la municipalité de Kraljevo, district de Raška ;
 Monastère de Studenica,  monastère orthodoxe serbe ;
 Studenica (Istok) ou Studenicë (Istog), un village du Kosovo situé dans la commune d'Istok/Istog, district de Peć/Pejë.